Сэмюэл, Самуэл ( Шмуэ́ль "услышал Бог") —  мужское личное имя (сокращённая форма — Сэм),  фамилия и топоним. Является русской транскрипцией произношения в английском языке библейского мужского имени, которое в русской традиции имеет форму Самуил. Тогда как в русской форме имени Самуил ударение падает на И, в английском варианте в этом и подобных именах оно приходится на первый слог: англ. Сэ́мюэл, Дэ́ниэл (Дэ́ниел) – рус., церк. Самуи́л, Дании́л.

Фамилия 
 Сэмюэл, Асанте (род. 1981) — игрок в американский футбол.
 Сэмюэл, Асанте (род. 1999) — игрок в американский футбол.
 Сэмюэл, Генри Олушеган Адеола (более известный под псевдонимом Сил; род. 1963) — британский певец и автор песен.
 Сэмюэл, Герберт Луис (1870—1963) — британский политический деятель, первый Верховный комиссар Палестины.
 Сэмюэл, Джей-Ллойд (1981—2018) — английский и тринидадский футболист.
 Самуэль (род. 2002) — южнокорейский певец американского происхождения.

Топоним 
 Самуэл (Соре) — район (фрегезия) в Португалии.

См. также 
 Морзе, Сэмюэл
 Самуил (значения)
 Самуэль
 Самюэль
 Сэм